Yima est une ville chinoise.
Yima est un personnage de la mythologie zoroastrienne.